Grynberg ist der Nachname folgender Personen:
 Henryk Grynberg (* 1936), polnischer Schriftsteller und Schauspieler
 Jack J. Grynberg (* 1932), polnischstämmiger US-amerikanischer Geschäftsmann
 Michał Grynberg (1909–2000), polnischer Historiker
 Roman Grynberg, polnischer Professor, Autor und Wissenschaftler

Siehe auch:
 Grinberg